Grimberg bezeichnet 

die Orte
 Grimberg (Lohmar), Ortsteil von Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Grimberg (Odenthal), Ortsteil von Odenthal im Rheinisch-Bergischen-Kreis, Nordrhein-Westfalen

den Berg
 Grimberg (Rothaargebirge) im Siegerland, Nordrhein-Westfalen

die Bergwerke
 Zeche Monopol Schacht Grimberg 1/2, ehemaliges Steinkohlebergwerk in Bergkamen im Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Zeche Monopol Schacht Grimberg 3/4, ehemaliges Steinkohlebergwerk in Bergkamen im Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Grube Grimberg, Erzgrube in Niederdielfen im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

die Häuser
 Schloss Grimberg, ein Wasserschloss in Gelsenkirchen-Bismarck, Nordrhein-Westfalen

das erloschene Adelsgeschlecht
 von dem Grimberg, auch von dem Grimberge; siehe Grimberg (Adelsgeschlecht)

die Personen
 Boris Grimberg (* 1988), deutscher Schachspieler
 Carl Grimberg (1875–1941), schwedischer Historiker
 Eiko Grimberg (* 1971), deutscher Fotograf
 Heinrich Grimberg (1833–1907), deutscher Bergbauunternehmer
 Peter Grimberg (* 1962), österreichischer Sänger, Moderator, Autor und Entertainer
 Vanessa Grimberg (* 1993), deutsche Schwimmerin

das Unternehmen
 Grimberg Edelstahl in Essen-Kettwig
 Grimberg & Rosenstein, Zementwerk bei Ennigerloh an der Bahnstrecke Neubeckum–Warendorf

Siehe auch:
 Grinberg